Сан Хосе Тенерија има више значења:

 Сан Хосе Тенерија, Тенерија (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хосе Тенерија (Сан Мигел Аматитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику